Red () — седьмой студийный альбом британской группы King Crimson, выпущенный в ноябре 1974 года лейблом Island Records в Великобритании и лейблом Atlantic Records в США. Это последний альбом King Crimson, записанный в 1970-е годы.

Занимает 8 место в списке Топ-25 лучших альбомов прогрессивного рока по версии Progarchives.com и 7 место в списке «25 лучших классических альбомов прогрессивного рока» по версии PopMatters, а также 15 место в списке «50 величайших прог-рок-альбомов всех времён» журнала Rolling Stone. Ремастирован и переиздан с добавлением бонус-треков в 2000-е гг.

Об альбоме 

Альбом был записан в июле 1974 года, когда группа превратилась в трио (Фрипп, Уэттон и Бруфорд) после того, как её официально покинул Дэвид Кросс, который, однако, участвовал в записи в качестве приглашённого музыканта. В записи также приняли участие бывшие члены группы Мел Коллинз и Иэн Макдональд. Месяцем ранее группа дала свой последний концерт в нью-йоркском Центральном парке. «По моему мнению, это было самое мощное выступление с 1969 года», — записал Фрипп в своем дневнике.

Свидетельством этой все еще присущей группе мощи является заглавная композиция диска, исполняемая на концертах и поныне. Вторая сторона содержит две продолжительные композиции. Первая композиция «Providence» была записана вместе с несколькими другими произведениями в конце последнего американского турне группы. Вторая, закрывающая альбом композиция «Starless» ближе к раннему материалу группы, завершается меллотронным крещендо. Вскоре после окончания работы над альбомом, в сентябре 1974 года, Фрипп официально распустил группу, и Red оказался последним альбомом King Crimson, записанным в 1970-е, до возрождения группы в новом, «волновом» стиле.

Для прессы Фрипп назвал три причины распада King Crimson: «Первая причина состоит в том, что это соответствует изменениям в мире. Вторая причина: я считал участие в такой группе, как Crimson, лучшим либеральным воспитанием, какое только может получить молодой человек. Теперь я знаю, что это не так. Третья причина — это то, что энергии, заключенные в индивидуальном стиле жизни группы и в музыке, не соответствуют более моему образу жизни». Фрипп заявил, что рок-музыка в целом — это «орден динозавров», и пожаловался на изменение в поведении публики, заставляющее группу воздействовать на толпу исключительно силой звука, чтобы привести ее в повиновение и заставить слушать. Это объясняет внезапный отказ Фриппа от гастролей в тот момент, когда Иэн Макдональд уже планировал вернуться в группу. Естественно, и Бруфорд и Уэттон были разочарованы решением Фриппа. Джон Уэттон будет сотрудничать с Uriah Heep и Roxy Music и, в конце концов, создаст группу UK, а затем и чрезвычайно популярную группу Asia. Бруфорд, чья совместная с King Crimson история еще не завершилась, создаст группу Earthworks, а также будет сотрудничать с группами UK, Genesis и другими известными музыкантами, а также возобновит гастроли с Yes.

Все композиции на альбоме записаны в лондонской Olympic Studios, кроме «Providence», записанной на концерте. Композиция «Red»  сочинена Робертом Фриппом в паре с контрастирующей «Blue», которая так никогда и не была записана. Часть трека «Red» была изъята перед записью. Позже эта часть вошла в композицию «VROOOM VROOOM» на альбоме THRAK (1995). Более длинная версия «Providence» включена в четырёхдисковый сборник The Great Deceiver.

В 2009 году диск был переиздан с многоканальным (5.1) звуком в формате DVD-Audio; над миксом работал Стивен Уилсон из группы Porcupine Tree.

Список композиций

Участники записи 
 Роберт Фрипп — гитара, меллотрон;
 Джон Уэттон — бас-гитара, вокал;
 Билл Бруфорд — ударные, перкуссия.
Приглашённые музыканты
 Дэвид Кросс — скрипка;
 Мел Коллинз — сопрано-саксофон;
 Иэн Макдональд — альт-саксофон;
 Робин Миллер — гобой;
 Марк Чариг — корнет.

Примечания

Ссылки 

1974_11
Альбомы Atlantic Records
Альбомы Island Records
Альбомы Virgin Records
Альбомы со звуком 5.1
Альбомы, выпущенные на DVD-Audio
Альбомы, записанные на Olympic Sound Studios
Альбомы, пересведённые Стивеном Уилсоном